Теннессі це:
 Теннессі (річка)
 Теннессі (штат)

Посилання